Příjmení Falta může označovat:

 Jaroslav Falta (1951–2022) – český motokrosový závodník
 Josef Falta (1895–1974) – český novinář a redaktor
 Josef Falta (* 1958) – český novinář
 Ladislav Falta (1936–2021) – český sportovní střelec a spolupracovník StB
 Lída Faltová (1890–1944) – česká překladatelka a redaktorka
 Šimon Falta (* 1993) – český fotbalový záložník
 Věra Faltová (1932–2009) – česká malířka a ilustrátorka

Externí odkazy